F170 steht für:

 HMS Antelope (F170),  britische Fregatte
 HMS Cicero (F170), britisches Infantrielandungsschiff

F.170 steht für:

 Farman F.170 „Jabiru“, französisches Flugzeug von Farman

F170